Дуэт Лиза Реймонд / Саманта Стосур — победители турнира.

Прошлогодние чемпионки — Светлана Кузнецова и Алисия Молик — не защищали свой титул, однако Кузнецова принимала участие в турнире и в паре с француженкой Амели Моресмо дошла до полуфинала, где они уступили победительницам турнира.

Посев 

  Лиза Реймонд /  Саманта Стосур (Титул)
  Кара Блэк /  Ренне Стаббс (Первый раунд)
  Анна-Лена Грёнефельд /  Меганн Шонесси (Первый раунд)
  Вера Звонарева /  Елена Лиховцева ''(Первый раунд)

<li>  Даниэла Гантухова /  Ай Сугияма (Четвертьфинал)
<li>  Янь Цзы /  Чжэн Цзе (Первый раунд)
<li>  Мартина Навратилова /  Лизель Хубер (Финал)
<li>  Синобу Асагоэ /  Катарина Среботник (Полуфинал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

NASDAQ-100 Open 2006